Gobat är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Gobat
 Samuel Gobat

Efternamn